

Матчі

Лівія 1:1 Україна

Македонія 1:0 Україна

Україна 1:1 Словаччина

Франція 1:0 Україна

Англія 3:0 Україна

Данія 1:1 Україна

Казахстан 1:2 Україна

Україна 1:1 Греція

Україна 2:0 Грузія

Туреччина 0:3 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 18 листопада 2004 року (в дужках наведено ігри і голи 2004 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия» 
 Результати на fifa.com 

2004
2004 у футболі